Geografie
 Île du Levant, Frans eiland in de Middellandse Zee
 Levant, historisch-geografische term voor de regio direct ten oosten van de Middellandse Zee
 Levant (Maine), plaats in de Amerikaanse staat Maine
 Levante (streek), een deel van het Iberisch Schiereiland

Personen
 Brian Levant (1952), Amerikaans regisseur, scenarist, producent
 Ezra Levant (1972), Canadees mediafiguur, activist en schrijver
 Oscar Levant (1906-1972), Amerikaans acteur, komiek, muzikant en componist

Vervoer
 HMS Levant, naam van twee schepen van de Britse koninklijke marine
 USS Levant, schip van de Amerikaanse marine

overige
 Impression, soleil levant, schilderij van Frans impressionist Claude Monet
 Levant Company, Engelse handelscompagnie opgericht in 1581
 Levanter, specifieke windsoort

Zie ook 
 Levante, doorverwijspagina